Lovington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lovington (Illinois)
 Lovington (Iowa)
 Lovington (New Mexico)
 Lovington Township (Moultrie County, Illinois)

im Vereinigten Königreich:
 Lovington (Somerset)